Herman II van Werl, graaf van Werl (ca. 1000)
 Herman II van Zwaben (+1003), hertog van Zwaben (997-1003)
 Herman II van Keulen (995-1056), aartsbisschop van Keulen (1036-1056)
 Herman II van Lotharingen (+1085), paltsgraaf van Lotharingen
 Herman II van Baden (+1130), markgraaf van Baden en Verona (1074-1130)
 Herman II van Winzenburg (+1152), markgraaf van Meißen (1123-1130) en Thüringen (1124-1130)
 Herman van Ravensberg (+1221), graaf van Ravensberg (1170-1221)
 Herman II van Lippe (1175-1229), heer van Lippe en Rheda (1196-1229)
 Herman II van Weimar-Orlamünde (+1247), graaf van Weimar-Orlamünde (1206-1245/1247)
 Herman II van Thüringen (1221-1241), landgraaf van Thüringen (1227-1241)
 Herman II van Loon (+1316), graaf van Lohn (1255-1316)
 Herman II van Hessen (1341-1413), landgraaf van Hessen (1377-1413)
 Herman II van Cilli (+1435), graaf van Cilli (1392-1435)